Jean Stewart est un nom pouvant désigner:

 (c. 1533-1587/88), fille illégitime de Jacques V d'Écosse
 (c. 1577-1605), courtisane écossaise
 (1914-2002), violoniste anglaise
Jean Stewart (1930-2020), nageuse olympique néo-zélandaise

Voir aussi

Stewart, Jean